Мадлен Кэрролл (; 18 марта 1996, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса.

Биография 
Родилась в 1996 году в Лос-Анджелесе. У неё есть три брата. 

В три года начала карьеру модели, снимаясь в рекламных роликах. После того, как на неё обратил внимание агент по актёрам, она получила роли в таких популярных телесериалах, как «Остаться в живых», «Анатомия страсти», «Объявлен в розыск» и многих других.

Карьера 
Актриса снялась в 13 сериалах, 14 фильмах и озвучила роли в двух других.

В 2006 году Мадлен дебютировала на большом экране в картине «Когда звонит незнакомец». После этого она снялась в фильмах «Санта-Клаус 3», «Обитель зла 3».

В 2008 году актриса получила главную роль в политической сатире «На трезвую голову», где снялась вместе с Кевином Костнером.

В 2009 году Кэрролл приняла участие в озвучивании одного из персонажей в анимационной ленте «Астробой».

В 2011 году Мадлен снялась вместе с Джимом Керри в семейной комедии «Пингвины мистера Поппера».

Фильмография

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Фан-сайт

Дети-актёры США
Актрисы телевидения США